Op Roland Garros 1991 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 27 mei tot en met 9 juni 1991.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Jana Novotná en Helena Suková hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Suková speelde samen met Arantxa Sánchez – zij waren het derde reekshoofd en bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Novotná was samen met Gigi Fernández als eerste geplaatst, en zij wonnen het toernooi. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste Sovjet-koppel Larisa Savtsjenko en Natallja Zverava in twee sets. Het was hun vierde gezamenlijke titel, de eerste op een grandslamtoernooi. De Tsjechische Novotná had daarnaast 23 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Portoricaans-Amerikaanse Fernández achttien.

Samen met. Aan de zijde van.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Er waren twee Belgische deelneemsters:
 Sabine Appelmans speelde samen met de Italiaanse Sandra Cecchini – zij waren het zestiende reekshoofd, maar strandden al in de eerste ronde.
 Ann Devries en Klára Zakopalová uit Tsjecho-Slowakije hadden eveneens de eerste ronde als eindstation.

Negen Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Manon Bollegraf en de Amerikaanse Katrina Adams waren als negende geplaatst – zij bereikten de derde ronde, waarin zij het moesten afleggen tegen het Argentijnse koppel Mercedes Paz en Gabriela Sabatini.
 Gaby Coorengel en Amy van Buuren bereikten de tweede ronde.
 Brenda Schultz en Caroline Vis waren het vijftiende reekshoofd, maar verloren reeds hun openingspartij.
 Carin Bakkum en Nicole Jagerman werden in de eerste ronde uitgeschakeld door het eerste reekshoofd (de latere winnaressen).
 Ingelise Driehuis, met de Japanse Maya Kidowaki aan haar zijde, werd in haar openingspartij geklopt door landgenotes Coorengel en Van Buuren.
 Ook Hellas ter Riet en de Canadese Rene Alter konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema WTA (op pagina 3)
 Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1991